Fashionably Late — второй альбом американской пост-хардкор-группы Falling In Reverse. Группа начала писать альбом сразу после выхода дебютного альбома The Drug in Me Is You в 2011 году. Это единственный альбом, записанный при участии басиста Рона Фикарро, затем его заменил Макс Грин. 12 июня официальный YouTube-канал лейбла Epitaph Records стал рекламировать альбом. Fashionably Late вышел 18 июня 2013 года.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Falling In Reverse